EMR est un sigle qui peut désigner :
 énergies marines renouvelables ;
 Emergency Medical Responder (en français, secouriste) ;
 Élément militaire de réanimation (cf. hôpital militaire de campagne ).